Niedersee ist ein Orts- und ein Gewässername:
 Niedersee (St. Ulrich am Pillersee), Ort in Tirol, Österreich
 Niedersee, bis 1938 Rudczanny, Kreis Sensburg, Ostpreußen, ab 1945 Ruciane, seit 1966 Stadtteil von Ruciane-Nida im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Niedersee, See in Masuren, Ostpreußen, seit 1945 Jezioro Nidzkie in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen